Mohammad Nouri (Sonqor, 9 de janeiro de 1983) é um futebolista profissional iraniano, que atua como meia-atacante.

Carreira 
Mohammad Nouri se profissionalizou no Homa.

Seleção 
Mohammad Nouri representou a Seleção Iraniana de Futebol na Copa da Ásia de 2011, no Catar.

Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2011